Kabisch ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Kabisch (* 1953), deutsche Filmregisseurin
 Dieter Kabisch (1931–1999), deutscher Arzt, Gynäkologe und Sportmediziner
 Ernst Kabisch (1866–1951), deutscher General und Militärschriftsteller
 Jörn Kabisch (* 1971), deutscher Journalist
 Paul Kabisch (1857–1927), deutscher Journalist
 Ralph Kabisch, deutscher Fluchthelfer
 Richard Kabisch (1868–1914), evangelischer Theologe und Pädagoge
 Thomas Kabisch (* 1953), deutscher Musikwissenschaftler